Příjmení Učida nosí více různých významných osobností:

 Acuto Učida (* 1988) – japonský fotbalový obránce
 Hifujo Učida (1???–????) – japonský fotbalista
 Makoto Učida (* 1955) – japonský programátor a vývojář videoher
 Micuko Učida (* 1948) – japonská klavíristka a dirigentka

Externí odkazy